Tsiba ist der Nachname der folgenden Personen:
 Lazard Tsiba (* 1980), kongolesischer Fußballschiedsrichter
 Léontine Tsiba, kongolesische Leichtathletin